La quinta temporada de RuPaul's Drag Race All Stars fue anunciada por VH1 el 19 de agosto de 2019.   

Se anunció el 20 de febrero de 2020, en la cuenta oficial de Twitter del programa, que la temporada se estrenará el 5 de junio de 2020, en Showtime. Tras el anuncio del elenco el 8 de mayo de 2020, los productores anunciaron que el programa se emitirá en VH1 en lugar de Showtime debido a la pandemia COVID-19 que causó "varios ajustes de programación y agenda". 

El elenco de concursantes se anunció el 8 de mayo de 2020 en YouTube.

Concursantes 
Las drag queens que competirán por ganar un lugar en el Drag Race Hall of Fame son:

(Las edades y los nombres indicados son al momento de la emisión del concurso. )

Tabla de eliminaciones 

 La concursante ganó RuPaul's Drag Race: All Stars. 
 La concursante quedó como finalista.
 La concursante ganó el desafío y ganó el "Lip Sync por su legado."
 La concursante ganó el desafío pero perdió el "Lip Sync por su legado.
 La concursante fue salvada, pero no recibió críticas de los jueces.
 La concursante recibió críticas positivas por los jueces por lo que fue salvada.
 La concursante recibió críticas por los jueces y fue salvada.
 La concursante recibió críticas negativas por los jueces pero fue salvada.
 La concursante fue de las peores y nominada para su eliminación.
 La concursante fue eliminada.
 La concursante tuvo críticas positivas, pero fue nominada para su eliminación por defecto.
 La concursante tuvo críticas negativas y fue nominada para su eliminación por defecto.
 La concursante regresó como invitada.

RuMocracia

En esta temporada se introdujo en cambio en las reglas, llamado la RuMocracia (RuMocracy, en su idioma original). A diferencia de temporadas anteriores, RuPaul elegirá a una sola reina como ganadora del desafío. Esta deberá enfrentarse en una competencia de lipsync a alguna ex-participante invitada al programa considerada asesina del lipsync. Si la reina concursante gana el lipsync, obtendrá una recompensa en efectivo y el poder de eliminar a una de las reinas restantes de la competencia. Sin embargo, si pierde, el premio en efectivo se acumulará para la siguiente semana y la reina eliminada será elegida en votación secreta por el resto de las concursantes.

 El voto de la concursante no contó para el resultado final.
 La concursante fue eliminada por el resto de reinas mediante votación.
 La concursante fue eliminada por la ganadora del reto.
 La concursante fue eliminada tanto por la ganadora del reto como por el resto de reinas mediante votación.
 La concursante no fue escogida para formar parte del "Hall of Fame".
 La concursante fue escogida para formar parte del "Hall of Fame".

Lip syncs 

 La concursante fue eliminada después de su primera vez en las peores .
 La concursante fue eliminada después de su segunda vez en las peores.
 La concursante fue eliminada después de su tercera vez en las peores.
 La concursante fue eliminada después de su cuarta vez en las peores.
 La concursante fue eliminada en el lip sync final.

Referencias 

RuPaul's Drag Race: All Stars
Temporadas de series de televisión de Estados Unidos de 2019
LGBT en 2019